Lonesome Traveler (amerikansk engelska) eller Lonesome Traveller (brittisk engelska) - svensk översättning "ensam resenär" - kan avse:

Litteratur
 Lonesome Traveler, en novellsamling av Jack Kerouac (1960), se svensk översättning Järnvägen Jorden 1997.

Musik
 Lonesome Traveler (sång), en sång av Lee Hays (1950).
 Lonesome Traveler (album), ett musikalbum av Ray Bryant (1966).
 Lonesome Traveler (Paperboys), en sång av den norska gruppen Paperboys (2009).